Horvátország
Gornja Vas, falu Szamobor községben, Zágráb megyében

Szlovénia
Gornja vas falu  Šmarje pri Jelšah községben, Savinjska régióban
Gornja vas falu Zreče községben, Savinjska régióban